Список объектов 2001-3000 из «Нового общего каталога» (NGC). Астрономический каталог составлен в основном из звёздных скоплений, туманностей и галактик. Другие объекты из каталога можно найти в списке объектов NGC.

Информация в этих таблицах взята из «The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer», и доступна при использовании сервиса VizieR. Типы галактик определены в NASA/IPAC Extragalactic Database. Другие данные в этих таблицах из астрономической базы данных SIMBAD, если не указано иное.

6001-6100

6101-6200

6201-6300

6301-6400

6401-6500

6501-6600

6601-6700

6701-6800

6801-6900

6901-7000

Примечания 

 7
NGC 6001-7000